Mardel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), chanteur américain
 (c. 1695-1763), officier militaire et ingénieur hongrois-portugais
Guy Mardel (né en 1944), chanteur français

Voir aussi

Homonymie de patronyme